Харачойский водопад — гидрологический памятник природы, расположенный в Веденском районе Чечни на северо-западной окраине горного селения Харачой. В известняковой пещере располагается источник со значительным дебитом. Вода течёт по неглубокой канавке, промытой в плотном известняке. В народе водопад называется «Девичья коса». Рядом с источником расположен памятник известному абреку Зелимхану Харачоевскому.

С 2006 года имеет статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.

Примечания 

Памятники природы Чечни
Водопады Чечни
Достопримечательности Веденского района
Охраняемые природные территории, появившиеся в 2006 году
Появились в 2006 году в России
2006 год в Чечне